Ильинская пло́щадь:
 Ильинская площадь — в Самаре.
 Ильинская площадь — в Саратове.
 Ильинская площадь (Советская площадь) — в Ярославле.